Жан-Пьер Думерк (; 1767 — 1847) — французский военный деятель, кавалерист, дивизионный генерал (1811 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Начал военную службу 23 декабря 1783 года добровольцем в полку драгун Дофина. 3 января 1788 года вышел в отставку, однако уже 15 сентября 1791 года вернулся к активной службе в рядах 4-го конно-егерского полка в звании младшего лейтенанта.

17 сентября 1792 года произведён в лейтенанты, сражался в рядах Рейнской и Альпийской армий. 4 декабря 1793 года стал адъютантом генерала Пишегрю. С 25 сентября 1794 года – командир эскадрона, 8 ноября 1794 года переведён в 11-й кавалерийский полк, а 7 декабря 1795 года вернулся в 4-й конно-егерский полк, служил в Северной и Итальянской армиях.

3 сентября 1799 года получил звание командира бригады (полковника), и возглавил 9-й кавалерийский полк (с 24 сентября 1803 года – 9-й кирасирский). Сражался 19 июня 1800 года при Гохштетте и 3 декабря 1800 года при Гогенлиндене.

7 июня 1805 года его полк вошёл в состав 2-й бригады 1-й дивизии тяжёлой кавалерии генерала Нансути. Ведомые им кирасиры отличились в Ульмской кампании, в сражениях при Аустерлице и Йене. 31 декабря 1806 года стал бригадным генералом. 4 апреля 1807 года получил под своё начало 2-ю бригаду 1-й дивизии тяжёлой кавалерии, и отличился в сражении при Фридланде.

В Австрийской кампании 1809 года сражался во главе своей бригады при Абенсберге, Экмюле, Эсслинге и Ваграме. 31 марта 1810 года получил также должность инспектора кавалерийского депо 5-го военного округа. 30 ноября 1811 года произведён в дивизионные генералы, и назначен командиром 3-й кирасирской дивизии в Эрфурте. В ходе Русской кампании 1812 года действовал в составе 2-го армейского корпуса Великой Армии под началом маршала Удино, отличился в сражении при Полоцке. При Березине нанёс поражение русской пехоте корпуса адмирала Чичагова.

6 февраля 1813 года его дивизия была приписана к 1-му кавалерийскому корпусу, отличился в сражениях при Лютцене, Баутцене и Дрездене. 16 октября 1813 года в ходе сражения при Лейпциге заменил тяжело раненого генерала Латур-Мобура на посту командира 1-го кавалерийского корпуса, и прославился в ходе великолепной атаки тяжёлой кавалерии, предпринятой принцем Мюратом. Принимал участие в сражениях при Ганау, Ла-Ротьере и Шампобере.

При первой реставрации Бурбонов занимал пост генерального инспектора кавалерии 9-го, 10-го и 11-го военных округов. Во время «Ста дней» присоединился к Императору и был членом комиссии по проверке должностных назначений, произведённых королевским правительством. После второй реставрации был уволен в сентябре 1815 года в отставку. С 1818 года состоял в резерве Генерального штаба. После Июльской революции 1830 года назначен командующим 18-го военного округа в Дижоне, в декабре 1832 года вышел в отставку. Умер 29 марта 1847 года в Париже в возрасте 79 лет, и был похоронен на кладбище Монмартр.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (15 сентября 1791 года);
 Лейтенант (17 сентября 1792 года);
 Командир эскадрона (25 сентября 1794 года);
 Полковник (3 сентября 1799 года);
 Бригадный генерал (31 декабря 1806  года);
 Дивизионный генерал (30 ноября 1811 года).

Титулы 
 Барон Думерк и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 2 августа 1808 года в Бордо);
 Граф Думерк и Империи (; декрет от 3 сентября 1813 года, патент не подтверждён).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика  (июнь 1814 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (17 января 1815 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (4 мая 1833 года)

Примечания

Литература 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.

Ссылки 
 Данные о генерале на сайте Base Léonore

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Бароны Империи (Франция)
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Похороненные на кладбище Монмартр